Millendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Millendorfer (1921–2001), österreichischer Entwicklungsforscher und Pionier der Systemanalyse
 Wolfgang Millendorfer (* 1977), österreichischer Journalist und Autor